Miejscowości w Polsce:
 Malawicze Dolne
 Malawicze Górne
 Malawicze Małe (Molawica Mała) alias Puciłki